Asa Branca — canção de choro regional (baião) que ficou famosa na voz de Luiz Gonzaga
Asa-branca ou Patagioenas picazuro — pombo que inspirou a canção Asa Branca
Asa Branca: Um Sonho Brasileiro — filme brasileiro de 1981, dirigido por Djalma Limongi Batista
Asa Branca (Goiânia) — bairro de Goiânia
Asa Branca (locutor) — apelido de Waldemar Ruy dos Santos, locutor de rodeios do Brasil
Asa Branca — cidade onde se passa a trama da novela Roque Santeiro